Cuvântul site se poate referi la:
 Site web, o colecție de pagini acesibile prin internet
 Sită, o unealtă folosită la cernut sau strecurat

Anglicisme